Thane bezeichnet:

 Thane (Gefolgsmann), einen Gefolgsmann im angelsächsisch-schottischen Raum
 Thane, eine Stadt in Indien
 Thane (Distrikt), einen Distrikt im indischen Bundesstaat Maharashtra
 in der Antike eine Stadt in Arabia Petraea, siehe Thornia

Thane ist der Familienname folgender Personen:

 Thorsten Thane (* 1972), deutscher Kameramann und TV-Regisseur

Siehe auch:
 Tane